Kalu, nom alternatiu del faraó Menkauhor
 Riu Kalu, riu de Meghalaya, Índia